ex squadra di calcio sovietica lettone che ha assunto questa denominazione dal 1944 al 1991, prima di sparire nel 1995.
Daugava Riga ex squadra di calcio lettone, che ebbe questo nome nel 1991 e in seguito fu nota prima come Kompar-Daugava, poi come Olimpija Rīga.
  ex squadra di calcio lettone, storicamente nota come Torpedo Riga, che assunse la denominazione di Daugava e di LU-Daugava tra il 1996 e il 2000, prima di sparire.
  – squadra di calcio lettone, meglio nota come RFS, che assunse questa denominazione dal 2008 al 2009.
  – squadra di calcio lettone, storicamente nota come Jūrmala-VV, che, dal 2012 fino alla scomparsa nel 2014, ha assunto questa denominazione.
  – squadra di pallavolo lettone.
 Daugava Riga – società di pallacanestro di Riga